Das Viccourt Cup 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Donezk. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 27. Juli bis 3. August 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Donezk